Detta är en lista över de 500 kommunerna i departementet Meuse i Frankrike.

Meuse
Kommuner Meuse